Parmentier je francouzské příjmení, které má následující nositele:

 Antoine-Augustin Parmentier (1737–1813), francouzský lékař a fyziokrat
 Armand Parmentier (* 1954), bývalý belgický vytrvalostní běžec
 Hugo Parmentier (* 1998), francouzský sportovní lezec
 Julie-Marie Parmentierová (* 1981), francouzská herečka
 Paul Évariste Parmentier (1860–1941), francouzský botanik
 Pauline Parmentierová (* 1986), francouzská tenistka

další významy
 Parmentier (stanice metra v Paříži), pojmenovaná podle A. A. Parmentiera
 Parmentiera, rod rostlin z čeledi trubačovitých